Wörsdorf ist der Name von

Wörsdorf (Guckheim), Ortsteil der Ortsgemeinde Guckheim im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
Wörsdorf (Idstein), Ortsteil der Stadt Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen